Altarelli ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Altarelli (1941–2015), italienischer theoretischer Physiker
 Massimo Altarelli (* 1948), italienischer Physiker und Wissenschaftsmanager in der europäischen Großforschung